Балыгычан — село, расположенное в Среднеканском городском округе Магаданской области России.

Код ОКАТО 44210551001. Код ОКТМО 44610000

География 
Село находится на р. Бургали, в 137 км от районного центра — поселка городского типа Сеймчан, в 509 км от областного центра — Магадана и в 5767 км от Москвы.

Назван по реке Балыгычан (протекает к востоку).
19 июля 2010 года в Балыгычане температура днём поднялась до +37.6 С, что стало самой высокой региональной температурой года по Магаданской области из всех её метеостанций и опередило все те дни лета в Москве кроме единственного самого пикового июльского, состоявшегося декадой позже.
На следующий день во вторник 20 июля 2010 стало на полтора градуса прохладнее но Тмакс ещё достигла +36.1 С, днём ранее в недалёком Коркодоне было на 0.3 жарче с +36.4 С

Население

Примечания 

Населённые пункты Среднеканского района